Condado de Union es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Union: Condado de Arkansas;
 Condado de Union: Condado de Carolina del Norte;
 Condado de Union: Condado de Carolina del Sur;
 Condado de Union: Condado de Dakota del Sur;
 Condado de Union: Condado de Florida;
 Condado de Union: Condado de Georgia;
 Condado de Union: Condado de Illinois;
 Condado de Union: Condado de Indiana;
 Condado de Union: Condado de Iowa;
 Condado de Union: Condado de Kentucky;
 Condado de Union: Condado de Misisipi;
 Condado de Union: Condado de Nueva Jersey;
 Condado de Union: Condado de Nuevo México;
 Condado de Union: Condado de Ohio;
 Condado de Union: Condado de Oregón;
 Condado de Union: Condado de Pensilvania;
 Condado de Union: Condado de Tennessee.